Лас Пресиосас има више значења:

 Лас Пресиосас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Пресиосас, Ел Дијаманте (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику